Corn Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Corn Run (Grain Creek) im Henry County, Indiana 
 Corn Run (Susquehanna River) im Columbia County, Pennsylvania